Пењаско Алто има више значења:

 Пењаско Алто (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењаско Алто (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику